

События 
 Консулы Теренций Гентиан и Басс.
 4 февраля — Смерть Септимия Севера в Эбораке в Британии.
 211—217 — Император Рима Каракалла, Марк Аврелий Север Антонин Бассиан (174 (188)-217, 18.4). Сын Септимия Севера и Марции.
 211—212 — Император Рима Гета, Луций Септимий (189, 29.5-212, 26.2). Сын Септимия Севера и Юлии Домны.
 Антонин (Каракалла) перебил всех домочадцев и врачей, а также воспитателей. Антонин заключил договоры с британцами, даровал им мир. Антонин и Гета постоянно ссорились по пути из Британии и в Риме.

Скончались 
 Боноза — святая мученица из .
 Гета — римский император.
 Луций Валерий Мессала Тразея Приск — римский государственный деятель конца II века.
 Папиниан — выдающийся римский юрист и государственный деятель.
 Септимий Север — римский император.

См. также